Als Nationale Befreiungsarmee kennt man die folgenden Gruppen:
Irish National Liberation Army, Republikanische Gruppe während der Troubles
Nationale Befreiungsarmee (Albanien)
Nationale Befreiungsarmee (Algerien), während des Unabhängigkeitskriegs
Nationale Befreiungsarmee (Albaner in Mazedonien)
Nationale Befreiungsarmee (Costa Rica)
Nationale Befreiungsarmee (Mazedonien)
 Karen National Liberation Army, Myanmar
 Mon National Liberation Army, Myanmar